Tomillo borriquero puede referirse a:
 el nombre común de la planta Fumana thymifolia;
 el nombre común de la planta Teucrium capitatum; o
 el nombre común de la planta '''''Thymus vulgaris.